(1697-1775), l'un des fondateurs de l'église de la sécession écossaise
  (mort en 1822), médecin et homme politique d'origine écossaise dans le Bas-Canada
  (1790–1875), avocat sud-australien, pionnier et premier maire d'Adélaïde
  (1816-1901), sénateur de l'État du Wisconsin, États-Unis
  (1828-1905), homme politique néo-zélandais
  (1840-1927), homme politique canadien du Manitoba
 (1843-1910), homme politique néo-zélandais
  (1876–? ), footballeur écossais
 James Fisher (1912-1970), auteur et naturaliste britannique
  (né en 1931), administrateur d'une université américaine
  (né en 1972), acteur britannique
 J. Richard Fisher (James Richard Fisher, né en 1943), scientifique à l'Observatoire national de radioastronomie

Voir aussi 
 (1800–1882), gouverneur du Kentucky
 (1802–1866), sénateur américain
James Fisher-Harris (né en 1996), joueur de rugby néo-zélandais
 (1927-2004), ingénieur américain
, société britannique de services maritimes
Robert James Fischer (1843–2008), joueur d'échecs américain mieux connu sous le nom de Bobby Fischer